Stipan Poturica Toša (Sonta, 30. studenoga 1939. – Sonta, 17. veljače 2007.), hrvatski glazbenik, orguljaš i kantor iz Vojvodine. Bivši je kantor župe sv. Lovre u Sonti. Gotovo cijeli život ugradio je u župno pjevanje. 

Rođen je 30. studenoga 1939. godine, od roditelja Pave Poturice i majke Marice rođ. Vidaković. Već u djetinjestvu svaki je dan boravio u crkvi, ministrirajući i vječito se kretao oko orgulja uz kantora. U Osijeku je sa 17 godina završio Glazbenu školu. Odmah je počeo raditi u Sonti. Oženio se mjesnom djevojkom, Agicom Miloš, koja je kao i Stipan bila vezana uz crkvu. U braku su dobili dvojicu sinova. 

U sonćanskoj je crkvi sv. Lovre neštedimice službovao punih 50 godina po svim vremenskim uvjetima. Svirao je orgulje, po sonćansku "orgule". Bio je zborovođa i odgojio je generacije pjevača i pjevačica. Orgulje je tako vrsno svirao da su krštenja mještanima bila još svetija, vjenčanja radosnija sprovodi dostojanstveniji, a svaka misa koju je svirao i pjevao bila je ljepša i punija.  Za rad ga je javno pohvalio vrsni poznavatelj orguljaške glazbe Albe Vidaković. Poturica je bio čovjek koji je bio ponos svog sela. Bio je prvi kantor koji je i rođen u selu, koji je cijeli život živio sa svojim selom i umro u njemu.

Pretkraj života teško se razbolio, no usprskos bolesti, odlazio je u crkvu čim bi bio jači od bolesti. Umro je 2007. godine.

Izvori 

Vojvođanski Hrvati
Crkvena glazba
Sonta
Glazbenici